Maistre ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Le Maistre (1839–1929), deutscher Verwaltungsjurist im Königreich Sachsen
 Antoine Le Maistre (1608–1658), französischer Anwalt und Jansenist
 Casimir Maistre (1867–1957), französischer Afrikaforscher und Geograph
 Charles le Maistre (1874–1953), britischer Elektrotechniker
 François Maistre (1925–2016), französischer Schauspieler
 Joseph de Maistre (1753–1821), savoyischer Staatsmann und Schriftsteller
 Mattheus Le Maistre (~1505–1577), flämischer Komponist
 Paul Maistre (1858–1922), französischer General
 Rudolf Friedrich Le Maistre (1835–1903), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Maitre
 Mestre (Begriffsklärung)
 Lemaître